Алексей Соломатин: Соломатин, Алексей Владимирович (род. 1967) — российский дипломат, посол России в Кувейте (2013—2018).
 Соломатин, Алексей Георгиевич (1965—2016) — советский, российский хоккеист.
 Соломатин, Алексей Фролович (1921—1943) — Герой Советского Союза, командир эскадрильи.